Джуров:

 Джуров — село в Снятынском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Джуров, Добри Маринов (1916—2002) — болгарский военный и государственный деятель, генерал армии.
 Джуров, Пламен Никифоров (род. 1949) — болгарский композитор, дирижёр, профессор.